Ца́рев имеет тюркское происхождение, поэтому произносится не «Царёв», а «Царев».

 Царев — село в Волгоградской области, Россия.
 Царев — метеорит-хондрит весом 1225 граммов.
 Царев — проток дельты Волги, вытекающий из неё на южной окраине Астрахани.

См. также 
 Царёв